Вениами́н Си́мович Бабаджа́н () — русский ,  и .

Биография 

Родился в 1894 году в Одессе в караимской семье. Отец — Сима Шаулович Бабаждан, потомственный почётный гражданин, купец 2-й гильдии и домовладелец; мать — Султан Иосифовна Хороз, уроженка Феодосии. Окончил Одесскую 4-ю гимназию (1912). Учился на юридическом факультете Новороссийского университета. С лета 1914 года до весны 1918 года служил прапорщиком в действующей армии. В 1918 году возобновил занятия в университете. С конца 1919 года — в рядах в Добровольческой армии Вооруженных сил Юга России. Командовал 7-й отдельной телеграфной ротой Войск Новороссийской области.

После взятия Феодосии Бабаджан подобно многим другим белогвардейским офицерам был арестован. 27 ноября 1920 года по постановлению тройки особого отдела 13-й армии приговорён к расстрелу.

Бабаджан — автор трех сборников стихов и ряда поэтических публикации. Также автор работ о Сезанне и Врубеле. Входил в круг поэтов издательства «Омфалос». Играл важную роль в культурной жизни Одессы и Феодосии. Общался с В. Катаевым, Ю. Олешей, О. Мандельштамом, М. Волошиным, Э. Багрицким. Как художник входил в «Общество независимых художников» в Одессе.

Сочинения 
 Бутковский Клементий. Кавалерийские победы. Стихи. — Одесса: Омфалос, 1917.
 «Всадник». — Одесса: Омфалос, 1917.
 «Врубель. Печальный гений». — Одесса: Омфалос, 1918.
 «Зоя» . — Одесса: Омфалос,1919.
 Бабаджан В. Сезанн. Творчество, жизнь, письма. — ; Одесса: Омфалос, 1919.
 Вениамин Бабаджан. Из творческого наследия. В 2-х томах. / Сост. С. З. Лущик, А. Л. Яворская; ст. и коммент. С. З. Лущик; отв. ред. О. М. Барковская. — Одесса: Optimum, 2004. — 582 с.

Участие в выставках 
 2-я весенняя выставка картин «объединенных», 1913, Одесса
 Выставка Общества независимых художников, 1917, 1918, Одесса
 Выставка Одесского общества изящных искусств, 1918, Одесса
 1-ая народная выставка, 1919, Одесса

Примечания

Литература 
 Волков С. В. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2014. Буква Б.
 Лущик С. З. Книгоиздательство «Омфалос» // Книга. Сб. ст. 66. — , 1993. — С. 158—174.
 Лущик С. З. Вениамин Бабаджан. Жизнь и творчество / Бабаджан Вениамин Симович. Из творческого наследия. — Т. 1; Т. 2 / Сост.: С. З. Лущик, А. Л. Яворская. — Одесса: Optimum, 2004.
 Гардзонио, Стефано. Бытовая лирика Вениамина Бабаджана и русский модернизм. // Тыняновский сборник. — Вып. 11: Девятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. — : ОГИ, 2002. — С. 391—398.
 Сколянский М. Рецензия на: Вениамин Бабаджан. Из творческого наследия. В 2-х томах. / Сост. С. З. Лущик, А. Л. Яворская; ст. и коммент. С. З. Лущик; отв. ред. О. М. Барковская. — Одесса: Optimum, 2004. 582 с. // University of Toronto — Academic Electronic Journal in Slavic Studies \ http://sites.utoronto.ca/tsq/11/sokolyanskii11.shtml

Ссылки 

Русские поэты
Персоналии:Одесса:Литература
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году